Dragon Ball, een manga van Akira Toriyama
Dragon Ball (anime), de eerste animatieserie van de DB reeks
Dragon Ball Z, de tweede animatieserie van de DB reeks
Dragon Ball GT, de derde animatieserie van de DB reeks
Dragon Ball Super, de vierde animatieserie van de DB reeks
Dragonball Evolution, Live action film uit 2009
Dragonball (processor)